Pingutooq bezeichnet:
 Pingutooq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Pingutooq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland